Introduction to Destruction перший DVD з концертом групи Sum 41, бул выпущений в 2002 році. Концерт записано в Лондоні, Асторія 28 вересня 2001 року.

Вміст диску

Списк пісень концерту 
 «Motivation»
 «Nothing On My Back»
 «Makes No Difference»
 «Rhythms»
 «In Too Deep (сингл Sum 41)»
 «All She's Got»
 «Handle This»
 «Machine Gun»
 «Crazy Amanda Bunkface»
 «It's What We're All About»
 «Fat Lip»

Кліпи 
 Makes No Difference Home Made Version
 Makes No Difference b-rad Version
 Fat lip/pain for pleasure
 In too Deep
 Motivation

Різні концерти 
З зйомок кліпів:
 Fat Lip
 In too Deep
 Motivation Mini-films

Фільми зняті групою:
 Texas tighty-whitey Cowboy
 Econoline dance club
 Figgs and berta
 The Big Kibosh
 Wise guys

Бонусні відео 
 SUM 41
 Pizza Heist
 Campus Invasion
 Going going gonorrhea
 Half Hour of Power tv spot
 Tour bus footage the guys shot

Примітки 

Альбоми Sum 41